Shoah, Shoa eller Schoah kan syfta på:

 Shoah – hebreiska termen för Förintelsen, ett folkmord där omkring 6 miljoner judar dödades av Nazityskland under perioden kring andra världskriget, som används sedan 1940-talet
 Shoah (film) – en dokumentärfilm om Förintelsen från 1985 i regi av Claude Lanzmann
 Shoah: Four Sisters – en fransk dokumentärfilm från 2017 i regi av Claude Lanzmann
 Claude Lanzmann: Spectres of the Shoah – brittisk/amerikansk/kanadensisk dokumentärkortfilm från 2015 
 USC Shoah Foundation – organisation som främjar minnet av Förintelsen